Rada Państwa (Austria) – parlament austriacki w latach 1861–1918
 Reichsrat (Niemcy) – izba wyższa parlamentu Republiki Weimarskiej w latach 1919–1933
 Reichsrat (Bawaria) – izba niższa parlamentu Królestwa Bawarii w latach 1806–1918